trymer w lotnictwie
 trymer – dodatkowa płetwa sterowa w jachcie ułatwiająca utrzymanie go na kursie
 trymer – kondensator dostrojczy (do dostrajania obwodu rezonansowego), o pojemności wielokrotnie mniejszej niż kondensatora strojeniowego, z którym trymer współpracuje
 trymer – marynarz w kotłowni parowca przerzucający węgiel z zasobni pod palenisko
 trymer – robotnik portowy przemieszczający sypkie ładunki spod luku w głąb ładowni i odwrotnie
 trymer – maszynka do przystrzygania brody i włosów
 trymer – narzędzie służące do trymowania sierści